W Polsce
 Lewiczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży 
 Lewiczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Lewiczyn – gromada